Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2008, classée en catégorie Tier I, se dispute à Montréal du  au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2008)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Canada
Sport au Québec en 2008
Tennis en juillet 2008
Tennis en août 2008